Valerie Davies – australijska arachnolog
 Valerie Davies – walijska pływaczka